

Biografia
Figlio del generale dei carabinieri Domenico Gasparri e della moglie Iole Siani e fratello maggiore del politico Maurizio Gasparri, Clemente Gasparri è nato a Cava de' Tirreni (SA) il 31 luglio 1949. Ha intrapreso la carriera militare a partire dal 1967 con la frequentazione dell'Accademia Militare di Modena prima e della Scuola Ufficiali di Roma poi.

Laureatosi in giurisprudenza ed in scienze della sicurezza interna ed esterna, successivamente ha conseguito il master in scienze strategiche con la frequentazione del Corso Superiore di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia.

Nominato tenente, divenne Comandante di Plotone del I Battaglione della Scuola Sottufficiali di Velletri per poi passare al comando dell'8º Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia. Nominato capitano venne assegnato alla Compagnia di Montecatini Terme e al Reparto Volo del Centro Elicotteri Carabinieri presso l'Aeroporto militare Mario de Bernardi di Pratica di Mare (RM) ove già aveva svolto l'incarico di Capo Ufficio Sicurezza del Volo.

Nominato ufficiale superiore, ricoprì gli incarichi di Capo Ufficio OAS (Operazioni, Addestramento e Studi) del Centro Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, venendo poi nominato Comandante di Gruppo di Cuneo, Capo Ufficio Segreteria e Personale della 2ª Divisione Carabinieri "Podgora" in Roma, Comandante Provinciale di Livorno e Comandante del Raggruppamento Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare. Nel 1992 prese parte alla missione NATO in Jugoslavia.

Nominato generale di brigata, divenne Comandante della Regione Carabinieri Sardegna, Capo del IV Reparto - Ispettore Logistico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante dei Carabinieri del Ministero Affari Esteri e Dirigente Generale Responsabile dei Servizi Informativi Automatizzati dell'Arma dei Carabinieri in Roma, nonché, dal 19 gennaio 2009 Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri in Roma sino alla nomina a Generale di Corpo d'Armata.

Dal 7 marzo 2012 al 7 marzo 2013, giorno in cui lascia il servizio attivo, ricopre l'incarico di vicecomandante generale dell'Arma dei Carabinieri.

Onorificenze

Collegamenti esterni

Generali dei Carabinieri